Cd o CD hace referencia a varios artículos:

Informática
 Disco compacto (del inglés Compact Disc)
 CD-ROM, tipo de disco compacto usado en informática;
 CD++, programa destinado a la modelización y simulación de acontecimientos discretos.
.cd, dominio de internet de la República Democrática del Congo;

Otras ciencias
 Cúmulo de diferenciación (del inglés Cluster of differentiation), un conjunto de marcadores biológicos para la identificación celular;
 Galaxia cD, un tipo de galaxia elíptica;
 La Corriente Directa o corriente continua (en inglés DC de Direct Current), en contraposición con la corriente alterna (CA en español, AC en inglés);
 Cuatrocientos en la numeración romana;

Administración y empresas
 Certificado de depósito, documento financiero que acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados;
 České dráhy, exempresa ferroviaria de República Checa;

Política
 Coalición Democrática, coalición electoral española formada en 1979 para concurrir a las elecciones generales españolas de 1979;
 Abreviatura de Centro Democrático (Colombia)

Además
 Objeto directo o complemento directo de un verbo;
 Club deportivo